Hans Berger (diplomaat)
 Hans Berger (neuroloog)